Metropolregion Columbus steht für folgende Metropolregionen in den Vereinigten Staaten:

 Metropolregion Columbus (Georgia) in Georgia und Alabama
 Metropolregion Columbus (Indiana) im Bartholomew County
 Metropolregion Columbus (Ohio) um Columbus, Ohio

Siehe auch:
 Mikropolregion Columbus